Задар (хорв. Zadar, итал. Zara) — многозначный термин.

 Задар — город в Хорватии, столица жупании Задар.
 Задар (аэропорт) — один из аэропортов Хорватии.
 Задар (баскетбольный клуб) — хорватский баскетбольный клуб из города Задар, созданный в 1945 году. 
 Задар (футбольный клуб) — хорватский футбольный клуб из одноимённого города.